Mistrzostwa Świata w Zapasach 2014 odbyły się w dniach od 8 do 14 września 2014 w Taszkencie, które będą rozgrywane według nowych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia. Do udziału w mistrzostwach zgłosiło się 692 zawodników z 81 krajów.

Reprezentacja Polski

kobiety 
 styl wolny
 Iwona Matkowska (WKS Grunwald Poznań) –  (48 kg)
 Roksana Zasina (ZTA Zgierz) – 20. (53 kg)
 Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm) – 5. (55 kg)
 Anna Zwirydowska (ZTA Zgierz) – 21. (58 kg)
 Monika Michalik (WKS Grunwald Poznań) – 5. (63 kg)
 Agnieszka Wieszczek-Kordus (WKS Grunwald Poznań) – 10. (69 kg)

mężczyźni 
 styl klasyczny
 Edward Barsegjan (Cartusia Kartuzy) – 33. (59 kg)
 Grzegorz Wanke (ZKS Miastko) – 26. (66 kg)
 Arkadiusz Kułynycz (Olimpijczyk Radom) – 36. (75 kg)
 Tadeusz Michalik (Sobieski Poznań) – 5. (80 kg)
 Damian Janikowski (Śląsk Wrocław) – 17. (85 kg)
 Radosław Grzybicki (AKS Piotrków Trybunalski) – 16. (97 kg)

 styl wolny
 Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard) – 8. (61 kg)
 Krystian Brzozowski (Orzeł Namysłów) – 9. (74 kg)
 Zbigniew Baranowski (AKS Białogard) – 12. (86 kg)
 Radosław Baran (Grunwald Poznań) – 15. (97 kg)
 Kamil Skaskiewicz (AKS Białogard) – 21. (125 kg)

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny 

 Şamil Erdoğan z Turcji, który zdobył brązowy medal w wadze 97 kg, został zdyskwalifikowany za doping.

Kobiety

Styl wolny

Przypisy 

Mistrzostwa świata w zapasach
2014 w zapasach
2014 w Uzbekistanie
Sport w Taszkencie